Canada
 Centralia – comunità della Contea di Huron, Ontario
 Stati Uniti d'America
 Centralia – città della Contea di Marion, Illinois
 Centralia – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Centralia – città della Contea di Nemaha, Kansas
 Centralia – città della Contea di Boone, Missouri
 Centralia – borough della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Centralia – città della Contea di Lewis, Washington